La Coupe de la Fédération 1974 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Naples du 13 au , a vu l'Australie s'imposer en finale face aux États-Unis (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 29 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours. Trois équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1974
 Fed Cup
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Coupe de la Federation
Compétition de tennis en Italie
Événement sportif à Naples
Federation, Coupe de la
Sport en Italie en 1974
Sport en mai 1974